Zwierzynek ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Zwierzynek (Choszczno), deutsch Neumühle, Dorf im Powiat Choszczeński in der Woiwodschaft Westpommern
 Zwierzynek (Tczew), deutsch Ludwigsthal, Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Zwierzynek (Węgorzyno), deutsch Schwerin, Dorf im Powiat Łobeski in der Woiwodschaft Westpommern